

Топоним 
 Шадрасак-Кибья — деревня в Алнашском районе Удмуртии.
 Кибья — деревня в Кизнерском районе Удмуртии.
 Большая Кибья — деревня в Можгинском районе Удмуртии.